«Young, Wild & Free» () — сингл американских рэперов Snoop Dogg и Уиз Халифа при участии Бруно Марс. Сингл вышел 11 октября 2011 года в США в виде цифровой загрузки. В первую неделю продаж было продано 159000 цифровых копий, дебютировав под номером 10 в американском Billboard Hot 100 и под номером 44 в канадском чарте Canadian Hot 100. Песня также была номинирована на премию за лучшую рэп-композицию на 55-й премии Грэмми, которая произошла в феврале 2013 года.

Видеоклип
Видеоклип был снят в феврале в Помона (Калифорния). Премьера состоялась 23 февраля 2012 года. Bruno Mars не оказался в клипе.

Коммерческий успех
В первую неделю продаж было продано 159000 цифровых копий, дебютировав под номером 10 в американском чарте Billboard Hot 100 и под номером 44 в канадском чарте Canadian Hot 100. Песня достигла пика под номером 7 в Billboard Hot 100. В сентябре 2012 сингл продался в количестве 3211000 цифровых копий.

Список композиций

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Snoop Dogg
Песни Уиз Халифа
Песни 2011 года
Песни о каннабисе
Застольные песни
Песни Бруно Марса
Синглы 2011 года
Синглы Atlantic Records
Поп-рэп-песни